Киселёва — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носители 
 Киселёва, Агриппина Тихоновна (1903—1942) — святая Русской православной церкви, мученица.
 Киселёва, Александра Александровна (род. 2002) — российская танцовщица, актриса, модель.
 Киселёва, Анна Николаевна (1906—1973) — советская детская писательница, педагог.
 Киселёва, Валерия Сергеевна (1916—2000) — советская актриса театра кукол.
 Киселёва, Вера Николаевна (род. 1957) — советская спортсменка (прыжки в воду), тренер, общественный деятель.
 Киселёва, Галина Васильевна (род. 1993) — российская баскетболистка.
 Киселёва, Екатерина Васильевна (1900—?) — советская актриса.
 
 Киселёва, Зоя Владимировна (род. 1930) — советская учительница, депутат Верховного Совета СССР.
 Киселёва, Иветта Григорьевна (1927—2006) — советская, затем российская актриса театра и кино.
 Киселёва, Лариса Евгеньевна (род. 1970) — российская гандболистка.
 Киселёва, Лидия Викторовна (род. 1955) — режиссёр, продюсер, сценарист.
 Киселёва, Любовь Николаевна (род. 1950) — эстонский литературовед, историк русской литературы, ординарный профессор.
 Киселёва, Людмила Георгиевна (1942—2021) — русская художница, писатель, благотворитель.
 Киселёва, Маина Тимофеевна (род. 1940) — врач-окулист Кондинской районной больницы, депутат Верховного Совета СССР IX созыва.
 
 Киселёва, Мелания Ильинична (род. 1941) — советская доярка. Герой Социалистического Труда.
 Киселёва, Надежда Сергеевна (Ляля Чёрная; 1909—1982) — советская актриса, исполнительница цыганских песен и романсов.
 Киселёва, Наталья (род. 1978) — немецкая шахматистка.
 Киселёва, Наталья Викторовна (род. 1983) — российский журналист, общественный деятель.
 Киселёва, Оксана (род. 1992) — азербайджанская волейболистка.
 Киселёва, Ольга Игоревна (род. 1965) — российский художник, основатель Международного института науки и искусства.
 Киселёва, Светлана Ивановна (род. 1971) — украинская спортсменка-наездница.
 Киселёва, София Станиславовна (1801—1875) — кавалерственная дама ордена Св. Екатерины.
 Киселёва, Юлия Игоревна (род. 1982) — сценарист, режиссёр и продюсер документального кино.
 Киселёва, Яна Игоревна (род. 1987) — российская волейболистка.

Населённые пункты

Россия 
 Киселёва — деревня в Байкаловском районе Свердловской области.
 Киселёва — деревня в Пышминском городском округе Свердловской области.
 Киселёва — деревня в Сосьвинском городском округе Свердловской области.
 Киселёва — деревня в Тавдинском городском округе Свердловской области.
 Киселёва — село в Вагайском районе Тюменской области.